Роберта Алма Анастасе (; род. 27 марта 1976 года в Плоешти) — румынский политик. Спикер Палаты депутатов Парламента Румынии, начиная с 19 декабря 2008 года и до 3 июля 2012 года.

Биография 
Родилась 27 марта 1976 года. В 1994 году получила титул «Мисс Румыния» на национальном конкурсе красоты.

В 1998 году окончила Бухарестский университет по специальности социолог.

Работала директором фирмы в сфере PR, была советником министра транспорта. Работала советником в парламенте Румынии. Она также представляла Румынию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» 1996 года. С 2001 года была вице-президентом Румынского Совета Молодежи.

С 1 января 2007 года получила мандат депутата Европейского парламента в связи с вступлением Румынии в Евросоюз.

В Европейском парламенте заседала в группе ЕНП — ЕД Комиссии по иностранным делам, а также подкомиссии по безопасности и обороне (как её вице-председатель).

В 2008 году во время парламентских выборов в Румынии была избрана в Палату Депутатов от Либерально-демократической партии Румынии. Затем возглавила нижнюю палату румынского парламента.

Примечания

Ссылки 
 President of the Chamber of Deputies 
 European Parliament profile

Председатели Палаты депутатов Румынии
Депутаты Европарламента от Румынии
Члены Национальной либеральной партии Румынии
Женщины-политики Румынии